Do rywalizacji w turnieju mistrzowskim w piłce siatkowej kobiet podczas Mistrzostw Świata siatkarek 2010 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie podzielone zostały na cztery grup. W grupie A znalazły się następujące drużyny:

Mecze w grupie A rozegrane zostaną pomiędzy 29 października a 3 listopada.

Tabela

Mecze

Peru - Algieria 
Piątek, 29 października 2010
5:30 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów: 1 200Czas trwania meczu: 74 minut

Serbia - Kostaryka 
Piątek, 29 października 2010
8:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów: 2 450Czas trwania meczu: 72 minuty

Polska - Japonia 
Piątek, 29 października 2010
18:45 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów: 9 000Czas trwania meczu: 142 minuty

Serbia - Polska 
Piątek, 30 października 2010
15:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów: 4 700Czas trwania meczu: 118 minut

Polska - Kostaryka 
Niedziela, 31 października 2010
8:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów: 2 450Czas trwania meczu: 72 minuty

Polska - Peru 
Wtorek 2 listopada 2010
7:30 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów:Czas trwania meczu: 1.02 minuty

Algieria - Polska 
Środa, 3 listopada 2010
7:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów:Czas trwania meczu: 1.02 minut

Japonia - Serbia 
Środa, 3 listopada 2010
10:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów:Czas trwania meczu: 1.53 minut

Linki zewnętrzne 
 Match Schedule

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010
Zawody sportowe w Tokio